Ikkarlulik bezeichnet:
 Ikkarlulik (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlulik (Bucht), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlulik (See), See im Distrikt Sisimiut, Grönland